

Кіс — місто, штат Оклахома
 Кіс — переписна місцевість, штат Каліфорнія

 Кіс — переписна місцевість, штат Оклахома

Див. також 
 Дрізд чорний